Доназак може да се односи на:

 Доназак (Од), насељено место у Француској, у департману Од
 Доназак (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн